

Cinema 
 Occhi di serpente (Snake Eyes) – film del 1993 diretto da Abel Ferrara
 Omicidio in diretta (Snake Eyes) – film del 1998 diretto da Brian De Palma

Letteratura 
 Occhi di serpente (Snake Eyes) – racconto di Tom Maddox del 1986
 Snake Eyes – romanzo di Joyce Carol Oates del 1992

Musica 
 Snake Eyes – album di Killa Tay del 2000
 Snake Eyes – singolo dei The Alan Parsons Project del 1980
 Snake Eyes – singolo dei Mumford & Sons del 2015

Altro 
 Snake Eyes – personaggio dei G.I. Joe